Вячесла́в Анато́льевич Кириле́нко (; род. 7 июня 1968 года, пгт Полесское Киевской области) — украинский политик. Со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр Украины.

Биография 
Окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (1988—1993, философия, преподаватель), затем там же аспирантуру (1993—1996).
Кандидат философских наук (1997), диссертация «Украинская философия национального радикализма XX века: историческое становление и содержательное формирование».

В конце 1980-х — один из основателей Украинского студенческого союза, первоначально носившего полулегальный характер. С декабря 1989 по апрель 1992 года был председателем секретариата Украинского студенческого союза.

В октябре 1990 был одним из инициаторов так называемой «студенческой революции на граните» — политической студенческой голодовки на площади Октябрьской революции в Киеве, следствием которой стала отставка председателя совета министров Украины Виталия Масола.

С сентября 1992 по октябрь 1993 года — председатель Украинского студенческого союза.

Политическая карьера

Народный Рух, РУХ, УНП. (1993—2002) 
С 1993 года член Народного руха Украины (НРУ). В октябре 1993 — апреле 1994 — член Малого совета Народного руха Украины (НРУ).

Октябрь 1993 — ноябрь 1999 — председатель молодёжной организации НРУ «Молодой Народный Рух». С апреля 1994 по декабрь 1999 года — член Центрального провода НРУ. С декабрь 1995 по март 1999 — член президиума Центрального провода НРУ. Январь 1996 — март 1998 — руководитель отдела политического анализа секретариата НРУ.

С апрель 1998 года по апрель 2002 — народный депутат Верховной рады Украины третьего созыва (от НРУ, № 18 в списке). Секретарь Комитета по вопросам социальной политики и труда.

С декабря 1999 — январь 2003 — заместитель председателя РУХа (Украинского народного руха) Юрия Костенко — организация образована после раскола НРУ. С января по декабрь 2003 года был заместителем председателя Украинской народной партии (УНП) — преемницы Украинского народного руха.

В 2001 был членом президиума Общественного комитета сопротивления «За правду».

«Наша Украина» (2002—2009) 
С апрель 2002 года по июнь 2005 народный депутат Верховной рады Украины IV созыва (от блока Виктор Ющенко «Наша Украина», № 20 в списке). Член фракции «Наша Украина». С июня 2002 года заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и работы.

В 2004 году на выборах президента Украины был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко.

С февраля по сентябрь 2005 года был министром труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко. С 27 сентября 2005 по 4 августа 2006 — вице-премьер-министр по гуманитарным и социальным вопросам в Кабинете министров Юрия Еханурова.

С апреля 2006 по июнь 2007 года — народный депутат Верховной рады Украины V созыва от блока «Наша Украина», № 6 в списке. Член фракции «Наша Украина», с декабря 2006 — её председатель. Член Комитета по вопросам культуры и духовности, председатель подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия. Глава фракции блока «Наша Украина» (с декабря 2006 года).

С апреля 2007 — председатель партии Народный союз «Наша Украина».

В 2007 избран народным депутатом Верховной Рады Украины шестого созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона», № 2 в списке. Глава Политсовета блока «Наша Украина — Народная самооборона». Глава фракции блока «Наша Украина — Народная самооборона» (с 11.2007). Член Комитета по вопросам культуры и духовности (с 12.2007)

Согласно коалиционному соглашению между БЮТ и НУ-НС должен был занять место Председателя Верховной Рады Украины. Однако, после консультаций с Президентом Украины Виктором Ющенко взял самоотвод.

С ноября 2007 — председатель фракции «Наша Украина — Народная самооборона» в Верховной Раде. В декабре 2008 — подал в отставку с поста главы фракции. Зимой 2009 с группой сторонников вышел из партии Народный союз «Наша Украина».

«За Украину!» (2010—2014) 
Возглавил общественное движение «За Украину!», которое 19 декабря 2010 было преобразовано в политическую партию «За Украину!».

Один из основателей Комитета сопротивления диктатуре, созданного летом 2011 года. В декабре 2011 года Кириленко подписал c Арсением Яценюком соглашение о совместной оппозиционной деятельности и объединении своей партии «За Украину!» с партией «Фронт перемен» после выборов.

На выборах в Верховную Раду 2012 года занял 6 место в списке ВО «Батькивщина» (указан как беспартийный). В Верховной Раде VII созыва возглавил комитета по вопросам культуры и духовности.

В 2013 году вместе с депутатами от «Батькивщины» Иваном Стойко и Олегом Медуницей предложил законопроект о признании ОУН-УПА воюющей за независимость Украины стороной во Второй мировой войне. По заявлению Кириленко «законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и имеет целью ликвидацию последствий беззакония и произвола, допущенных в своё время руководством Союза ССР и Украинской ССР, а также обновления гражданских прав членов ОУН и воинов УПА».

23 февраля 2014 года, на второй день после бегства Виктора Януковича, Вячеслав Кириленко внёс в повестку дня заседания Верховной Рады законопроект «О признании утратившим силу „Закона о государственной языковой политике“». 232 депутата проголосовали за внесение законопроекта в повестку дня и без обсуждения немедленно приняли его. Отмена закона была негативно расценена многими жителями юга и востока Украины и спровоцировала волну антиправительственных выступлений, способствовавшую присоединению Крыма к России. Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов 28 февраля 2014 года отказался подписать закон, однако население русскоязычных регионов продолжило протесты под новыми лозунгами.

«Народный Фронт». Министр культуры. (2014—2016) 
На первом съезде в сентябре 2014 года политической партии «Народный фронт» (основанной премьер-министром Украины Арсением Яценюком и спикером Верховной Рады Александром Турчиновым после ухода из партии «Батькивщины») произошло объединение с партией «За Украину!». Также было принято решение о запрете включать в партийные списки бывших членов «Партии регионов» Сам Вячеслав Кириленко вошёл в состав политсовета новой партии.

На парламентских выборах в октябре 2014 года партия заняла первое место. В избирательном списке Вячеслав Кириленко занимал 8 место. Представлял «Народный фронт» вместе с Сергеем Пашинским и Павлом Пинзеником на переговорах о создании коалиции в парламенте с партиями «Блок Петра Порошенко» и «Самопомощь». 3 ноября Кириленко сообщил о том, что «до конца недели мы будем иметь на 90 % готовый текст соглашения». В регламенте будут указана роль совета коалиции, общие сборы, принцип «одна фракция — один голос», принятие консенсусом важных решений на заседании совета, на общих сборах — квалифицированным большинством. Также в коалицию не будут привлекаться представители партии «Оппозиционный блок», и депутаты, голосовавшие за законы 16 января, а также те, которые «были во фракции Партии регионов в 2007—2012 годах, когда голосовали „харьковские соглашения“ и другие решения, которые помогли Януковичу узурпировать власть».

2 декабря 2014 года сформировавшаяся в Верховной Раде коалиция в лице партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Батькивщины» опубликовала проект нового состава правительства, где Вячеслав Кириленко занял пост вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов. Согласно законодательству, парламент досрочно прекратил депутатские полномочия 4 народных депутатов, избранных по списку партии «Народный фронт»: Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Вячеслава Кириленко и Павла Петренко.

В январе 2015 года сообщил, что его ведомство будет поощрять общественные инициативы по очищению Украины от памятников деятелям коммунистического прошлого. По его словам, памятники одиозным деятелям тоталитарного режима, которые к тому же отсутствуют в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, не являются объектами культурного наследия ни национального, ни местного значения, и тем самым не подпадают под защиту государства Позже министр уточнил, что это не коснётся символов Второй мировой войны, а сам процесс должен проходить только после соответствующего решения местных общин и общественных активистов.

В феврале 2015 года выступил против принятого Верховной Радой закона о запрете на распространение и демонстрацию произведённых в России фильмов. По его мнению, оправданным является введение запрета только на фильмы и сериалы исключительно милитаристского содержания, которые выставляют работников российских спецслужб, военных и силовых структур в положительном свете. Министр предложил доработать закон, а также создать общий коллегиальный органа с участием Министерства информационной политики, Министерства культуры и Государственного агентства по вопросам кино для совместной с общественностью цензуры российской кинопродукции. В этом же месяце запретил работникам Минкультуры пользоваться российской электронной почтой и другими интернет-сервисами для противодействия утечке служебной информации.

В Правительстве Гройсмана 
14 апреля 2016 года Второе правительство Яценюка было отправлено в отставку Верховной Радой Украины, а в новом правительстве Гройсмана Кириленко занял должность вице-премьер-министра Украины.

18 апреля 2016 года Кабинет Министров Украины определил вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко ответственным за науку, образование, спорт, информационную политику (постановление КМУ № 296 от 18.04.2016).

12 апреля 2017 года вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициировал перенос даты празднования Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября, предложив установить Днем украинской космонавтики дату начала полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка (полет Каденюка на американском космическом корабле Columbia начался 19 ноября 1997 года и продолжался до 5 декабря). Сам Леонид Каденюк высказался против такого переноса.

1 ноября 2018 года включён в санкционный список России.

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии «Европейская солидарность» (38 место в партийном списке).

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2013 год Вячеслав Кириленко заработал 283 600 гривен (247 774 — зарплата, 35 826 — материальная помощь), в то же время доход членов семьи составил 96 615 гривен. В собственности семьи — земельный участок площадью 0,78 га и паркоместо 16,6 м², а также две квартиры (площадью 53,2 м² и 154,8 м²), автомобиль Skoda Superb 2013 года выпуска.

Семья 
Супруга — Екатерина Михайловна Кириленко, преподаватель кафедры философии Киевского национального университета культуры и искусств. С ней Вячеслав познакомился во время обучения в аспирантуре. Имеет учёную степень доктора педагогических наук по специальности «теория и методика профессионального образования».

Есть дочь София (1999 года рождения) и сын (2009 года рождения).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кириленко: Найбільша проблема цих виборів — це система, за якою вони відбулися. // «Hromadske.tv», 28.10.2014

Выпускники философского факультета Киевского университета
Министры труда и социальной политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Члены партии «Рух»
Члены партии «Наша Украина»
Члены партии «Народный Фронт» (Украина)
Участники Евромайдана
Министры культуры Украины
Участники проектов Викимедиа
Вице-премьер-министры Украины
Кандидаты на пост городского головы Киева (2014)
Правительство Гройсмана
Первое правительство Тимошенко
Второе правительство Яценюка
Участники Оранжевой революции